A União Desportiva Messinense é um clube português, sedeado na vila e freguesia de São Bartolomeu de Messines, concelho de Silves, distrito de Faro, no Algarve. Adquiriu o estatuto de entidade de utilidade pública e os seus maiores rendimentos provêm do transporte escolar.

Histórico
O clube foi fundado em 1975 e o presidente da assembleia geral e o Engº Florentino Oliveira  e o  actual presidente da direcçao  chama-se Hélder Brás. No dia 25 de abril de 2008, a União Desportiva Messinense conquistou pela primeira vez na sua história a Taça do Algarve em Futebol, sendo a primeira equipa do concelho a conseguir este feito. Na época de 2009-2010 o clube sagrou-se campeão do Algarve (AF Algarve), subindo pela segunda vez à 3ª Divisão Nacional. Na época 2017-2018, o clube milita na 1ª Divisão da AF Algarve.

A equipa efectua as suas partidas caseiras no Estádio Municipal de Messines.

Marca do equipamento e patrocínio 

A equipa de Futebol utiliza equipamento da marca Patrick e tem o patrocínio de InterMarché.

Palmarés
Campeão Algarvio (Seniores) - 2001/02

Campeão da 2ª divisão do Algarve (Infantis) - 2003/04

Vice-Campeão da IIIª Divisão Nacional Serie F - 2005/06

Campeão algarvio (Seniores ) - 2009/10

Clubes de futebol de Silves
São Bartolomeu de Messines
Clubes de futebol fundados em 1975
Fundações em Portugal em 1975